Черво́на Кни́га Респу́бліки Молдо́ва () — анотований список видів тварин, грибів та рослин, що зустрічаються на території Республіки Молдова та є рідкісними або знаходяться під загрозою зникнення.

Перше видання Червоної Книги РМ було випущене в 1978 році, в нього увійшли 50 видів тварин та рослин.

Друге видання було випущене кишинівським видавництвом «Ştiinţa» в 2001 році накладом 1000 примірників. Видання складається з двох томів. Том "Рослини" включає 126 видів, з них 117 видів рослин, що розподілені по таких таксонах:.
 Покритонасінні - 81
 Голонасінні - 1
 Папороті - 9
 Мохи - 10
 Лишайники - 16,
 
а також 9 видів грибів.

Том "Тварини" включає 116 видів, що розподілені по наступних таксонах:
 Ссавці - 14
 Птахи - 39
 Плазуни - 8
 Амфібії - 1
 Риби - 12
 Круглороті - 1
 Комахи - 37
 Ракоподібні - 1
 Молюски - 3

Положення про Червону Книгу Республіки Молдова затверджене законом № 325-XVI від 15 грудня 2005 року.

До цього статус Червоної Книги регулювався Законом РМ «Про тваринний світ» від 9 жовтня 1995 р.

Перелік деяких видів тварин, що увійшли до другого видання Червоної Книги Республіки Молдова

* Ранги охоронного статусу в Червоній Книзі Республіки Молодова:

I - зниклі види (Extinct-Ex);
II - види під загрозою зникнення (Endangered - E);
III - вразливі види (Vulnerabil - V);
IV - рідкісні види (Rare - R);
V - види невизначеної категорії (Indetermined - I);
VI - види, загрозу зникнення яких усунуто (Out of danger - O);
VII - недостатньо вивчені види (Insuffucuentic known - k)
VIII - види поза загрозою зникнення (Restockable tribes - Rt).

Джерела

Червоні книги
Таксономічні списки (види) 
Книги з ботаніки
Книги із зоології